Gaston Gustave Bossuyt (1885-1947), een Belgisch senator.
 Gaston Bossuyt (architect), architect in Brussel